Jméno a příjmení Jiří Křenek má více nositelů:

 Jiří Křenek (* 1974) – český fotograf
 Jiří Křenek (spisovatel) (1933–2008) – redaktor, prozaik, dramatik z Valašska
 Jiří Křenek (portáš) (1721–1791) – fojt a portášský velitel – Valašská Bystřice